Lizzie Borden ist der Name folgender Personen:
 Lizzie Borden (1860–1927), US-Amerikanerin, die des Mordes an ihrem Vater und ihrer Stiefmutter verdächtigt und freigesprochen wurde
 Lizzie Borden (Regisseurin) (* 1958), US-amerikanische Filmregisseurin

Weitere Bedeutungen:
 Lizzie Borden (Oper), Oper von Jack Beeson (1965)
 Lizzie Borden – Mord aus Verzweiflung (Lizzie), US-amerikanischer Kriminalfilm von Craig William Macneill (2018)

Siehe auch:
 Lizzy Borden, US-amerikanische Rockband